В одиночному розряді тенісного турніру Sarasota Clay Court Classic 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Анастасія Мискіна здобула титул, у фіналі перемігши Алісію Молік 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Єлена Докич (1-ше коло)
  Анастасія Мискіна (переможниця)
  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Ай Суґіяма (1-ше коло)

 Олена Дементьєва (чвертьфінал)
 Анна Смашнова (2-ге коло)
 Наталі Деші (півфінал)
 Тетяна Панова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sarasota Clay Court Classic